BGAS steht für:
 Bahnhof Berlin-Grünau (DS100-Code)
 Heliport Ammassivik (ICAO-Code)

Abkürzung